gmina Bobrowniki  – dawna gmina wiejska w województwie katowickim, obecnie część Tarnowskich Gór
 gmina Bobrowniki nad Radomką – dawna gmina wiejska w województwie kieleckim, obecnie część gminy Głowaczów

Zobacz też 
 Bobrowniki – gmina wiejska, powiat będziński, województwo śląskie
 Bobrowniki – gmina wiejska, powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie